Die Dreiband-Weltmeisterschaft 2021 fand vom 7. bis 11. Dezember in Scharm asch-Schaich in Ägypten statt. Es war die sechste Dreiband-Weltmeisterschaft in Ägypten.

Die Weltmeisterschaft wird seit 1928 in der Karambolagevariante Dreiband ausgetragen. Titelverteidiger war der Schwede Torbjörn Blomdahl.

Besondere Vorkommnisse 
Die vietnamesischen Spieler mussten wegen der COVID-19-Pandemie-Vorschriften in ihrem Land das Turnier absagen. Das ist besonders tragisch für die gesetzten Spieler Trần Quyết Chiến und Nguyễn Đức Anh Chiến. Sie verlieren aber wegen höherer Gewalt nicht ihre Weltranglistenpunkte. Die Plätze bei den gesetzten Spielern nahmen Lütfi Çenet und Choi Sung-won ein. Auch der Juniorenweltmeister Cho Myung-woo durfte aufgrund seines Wehrdienstes Südkorea nicht verlassen und fehlte in Scharm asch-Schaich.

Allgemeine Informationen 
Es galt das Regelwerk der UMB für Dreiband/Singles (Stand vom 15. April 2021). Gespielt wurde in der Gruppenphase in 16 Dreiergruppen. Die Erst- und Zweitplatzierten jeder Gruppe kommen ins 1/16-Finale.
Spieldistanz:

 In der Gruppenphase wird bis 40 Punkte mit Nachstoß gespielt.
 Ab der KO-Phase wird bis 50 Punkte ohne Nachstoß gespielt.
Spielfolge:

 Spieler 2 gegen Spieler 3
 Spieler 1 gegen Verlierer 2/3
 Spieler 1 gegen Gewinner 2/3

Gewertet wird wie folgt:
 Match Points (MP)
 Generaldurchschnitt (GD)
 Bester Einzeldurchschnitt (ED)
 Höchstserie (HS)

Zeitregulierung:
 30 Sekunden je Stoß
 Vier Verlängerungen (Time Outs) je Match bei Spielen bis 40 Punkte sind möglich, neues Zeitlimit: weitere 30 Sekunden
 Fünf Verlängerungen (Time Outs) je Match bei Spielen bis 50 Punkte sind möglich, neues Zeitlimit: weitere 30 Sekunden
 Wenn der Spieler innerhalb der 30 Sekunden nicht den nächsten Stoß ausführt (akustisches Signal bei 20 Sekunden) wird die Zeit automatisch um 30 Sekunden verlängert.

Nachstoß:
 Gruppenphase: Ja, beide Spieler erhalten bei Unentschieden 1 Punkt
 KO-Runde: Nein.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte

Teilnehmer 
Das Teilnehmerfeld besteht aus 48 Spielern, wobei der Titelverteidiger Torbjörn Blomdahl automatisch zur Teilnahme berechtigt ist. Die weiteren 16 besten Spieler der Weltrangliste werden direkt eingeladen. Die Plätze 23–46 werden durch die einzelnen Kontinentalverbände nominiert, wobei folgende Aufteilung gilt:
 European Region (CEB): 13
 American Region (CPB): 8
 Asien Region (ACBC): 5
 African/Middle East Region (AMECC): 3

Die Plätze 47 und 48 werden über Wildcards des Ausrichterlandes (hier: Ägypten) vergeben.

Gruppenphase

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

Fotogalerie

Abschlusstabelle

Weblinks 

 Offizielle Turnierseite der UMB
  auf CueSco (englisch)

Einzelnachweise 

2021

WM
Billardturnier in Ägypten
Billardturnier in Scharm asch-Schaich